Federico IV (antes del 30 de noviembre de 1384 - 7 de mayo de 1440), apodado el Pacífico () o el Simple (der Einfältige), fue un miembro de la Casa de Wettin y margrave de Meissen que gobernó como el último landgrave independiente de Turingia desde 1406 hasta su muerte.

Biografía 
Era el hijo del landgrave Baltasar de Turingia y su primera esposa, la princesa Hohenzollern Margarita de Núremberg. Su padre había recibido el landgraviato de Turingia en la División de Chemnitz (1382) y fue capaz de ampliar mucho sus territorios en varias escaramuzas con la nobleza local. Después de la muerte de su primera esposa Margarita en 1391, se casó por segunda vez, con la princesa ascania Ana de Sajonia-Wittenberg.

El landgrave Baltasar planeaba casar a su hijo con Isabel de Görlitz, una nieta del difunto emperador de la dinastía Luxemburgo Carlos IV; sin embargo, estos intentos ya habían fracasado cuando Federico sucedió a su padre en 1406. Un año más tarde se casó con la condesa Ana (m. 1431), hija del conde Gunter XXX de Schwarzburg-Blankenburg. Su matrimonio no tuvo hijos.

Federico es considerado un gobernante relativamente débil, que a veces estaba muy influido por su esposa y la familia de esta. Para fianciar su lujosa corte, vendió más y más tierras y títulos. En 1436, hizo que expulsaran a todos los judíos de Turingia.

Después de la muerte de Federico sin herederos, Turingia fue heredada por sus dos sobrinos Wettin, el elector Federico II de Sajonia y su hermano Guillermo III. Ya les había vendido las zonas más remotas de Meissen unos años antes por 15.000 gulder. La sucesión llevó, en 1445, a la división de Altenburg y la posterior guerra fratricida sajona.

Antepasados

Referencias 
 Heinrich Theodor Flathe (1877), "Friedrich (IV.), der Einfältige oder Friedfertige, Landgraf von Thüringen", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 7, Leipzig: Duncker & Humblot, p. 567

Enlaces externos 
 Entrada en la Biografía sajona
 www.genealogie-mittelalter.de

Margraves de Meissen (Casa de Wettin)
Landgraves de Turingia (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XIV
Nobles de Alemania del siglo XV